EZB steht für:
 Europäische Zentralbank
 Elektronische Zeitschriftenbibliothek
 Einsatzzentrale Basisraum, eine Bunkeranlage in Österreich
 Erlenbach-Zweisimmen-Bahn, eine ehemalige Bahngesellschaft in der Schweiz

Siehe auch:

EZB